Ranma puede referirse a:
 Ranma ½, serie japonesa creada por Rumiko Takahashi.
 Ranma Saotome, protagonista de la serie Ranma ½.
Ranma Hinamatsuri, protagonista de la serie, El Ceniciento.
 Ranma, especie de abertura en un dintel usado en la arquitectura japonesa.